Ел Орито има више значења:

 Ел Орито (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Орито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику